Silas Weir Mitchell (1829–1914) – amerykański lekarz, neurolog i pisarz
 Silas Weir Mitchell (ur. 1969) – amerykański aktor